Астраханский областной комитет КПСС — региональный орган партийного управления в Астраханской области в 1943—1991 годах.

Астраханская область образована 27 декабря 1943 года на территории Астраханского округа Сталинградской области и упраздненной Калмыцкой АССР. Центр — Астрахань.

В октября 1952 года Астраханский областной комитет ВКП(б) был переименован в Астраханский областной комитет КПСС.

В 1990 или в 1991 году переименован Астраханский областной комитет КП РСФСР (в составе КПСС).

23 августа 1991 года деятельность КП РСФСР (КПСС) приостановлена, а 6 ноября того же года запрещена.

Первые секретари обкома 
 Голышев, Владимир Абрамович 27 декабря 1943 — 1945 год
 Муратов, Фёдор Николаевич 1945 — май 1950 года
 Мамонов, Фёдор Антонович май 1950 — январь 1954 года
 Ганенко, Иван Петрович январь 1954 года — 18 апреля 1961 года
 Антонов, Василий Иванович 18 апреля 1961 года — 2 августа 1967 года
 Бородин, Леонид Александрович сентябрь 1967 — 31 мая 1988 года
 Дьяков, Иван Николаевич 31 мая 1988 года — 24 августа 1990 года
 Горбунов, Геннадий Александрович 24 августа 1990 года — 23 августа 1991 года

Литература 
 Центральный комитет КПСС, ВКП(б), РКП(б), РСДРП(б): Историко-биографический справочник / Сост. Ю. В. Горячев. М., 2005.

Ссылки 
 Справочник по истории Коммунистической партии и Советского Союза 1898 - 1991

Астраханский
XX век в Астраханской области